Đurovski (en macédonien : Ѓуровски) est un nom de famille macédonien notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Boško Đurovski (né en 1961), footballeur macédonien ;
 Milko Đurovski (né en 1963), footballeur macédonien, frère du précédent ;
 Mario Đurovski (né en 1985), footballeur macédonien.

Notes et références